Pirna steht für:
 Pirna, eine Große Kreisstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Freistaat Sachsen
 Pirna (Gemarkung), Gemarkung in Pirna, unter anderem mit den Stadtteilen Altstadt (Pirna), Westvorstadt (Pirna) und Sonnenstein (Pirna)

Verwaltungseinheiten:
 Amtshauptmannschaft Pirna, eine Amtshauptmannschaft bzw. ein Kreis in Sachsen von 1874 bis 1952
 Kreis Pirna, ein Kreis im Bezirk Dresden bzw. in Sachsen von 1952 bis 1994
 Verwaltungsgemeinschaft Pirna, die 2000 eingerichtete Verwaltungsgemeinschaft von Pirna und Dohma

Schiffe:
 Pirna (Schiff, 1861), Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Pirna (Schiff, 1898), Raddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt

PiRNA steht für:
 piRNA, eine Klasse von Ribonukleinsäuren

Siehe auch:
 Pirna 014, in Pirna entwickeltes und gebautes Strahltriebwerk